Die Saison 2013/14 war die 75. Spielzeit der höchsten norwegischen Eishockeyliga, der GET-ligaen.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 45 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die beiden Letztplatzierten mussten in der Relegation gegen die beiden Erstplatzierten der zweiten Liga antreten. Für einen Sieg nach der regulären Zeit erhielt jede Mannschaft drei, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach der regulären Zeit null Punkte.

Teilnehmer

Hauptrunde

Tabelle 

1 Lørenskog wurde wegen Missachtens der Lizenzvereinbarung 20 Punkte abgezogen
2 Den Storhamar Dragons wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten 15 Punkte abgezogen

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Siege nach Verlängerung, OTN = Niederlage nach Verlängerung, T = Tore, GT = Gegentore, Diff = TordifferenzErläuterungen:  , ,

Beste Scorer 

Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

Beste Torhüter 

Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett:  Bestwert

Play-offs

Modus 
Die besten acht Mannschaften der Hauptrunde qualifizieren sich für die Play-offs. Im Viertelfinale dürfen sich die drei bestplatzierten Teams, nach schwedischem Vorbild, ihre Gegner aussuchen, wobei der Erstplatzierte beginnt. Es folgen die Zweit- und Drittplatzierten der Vorrunde. Die Mannschaft auf Platz vier bekommt automatisch das übrigbleibende Team zugeteilt. Im Halbfinale hat der bestplatzierte verbliebene Verein das Wahlrecht. In einer Serie hat die Mannschaft mit der besseren Platzierung in der Hauptrundentabelle immer das Heimrecht.

Play-off-Baum 
Ab dem Viertelfinale werden die Play-offs im Modus Best-of-Seven ausgetragen.

Kader des Norwegischen Meisters

Relegation 

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Siege nach Verlängerung, OTN = Niederlage nach Verlängerung, T = Tore, GT = GegentoreErläuterungen:

Auszeichnungen 

In das All-Star Team wurden folgende Spieler gewählt:

 Trainer des Jahres – Espen Knutsen, Vålerenga Ishockey

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website der Liga

2013
Eishockeysaison 2013/14